Agua Blanca signifie eau banche en espagnol.

 Agua Blanca, une ville du département de Jutiapa ;

 Agua Blanca, une des quatorze municipalités de l'État de Portuguesa ;
 Agua Blanca, une ville et chef-lieu de la municipalité d'Agua Blanca dans l'État de Portuguesa.